es un conjunto de obras que relatan la vida de Saya, cazadora de quirópteros:

Blood: The Last Vampire, película de anime de la cual se basó el manga homónimo. Relata la vida de Saya, una cazadora de quirópteros (unos monstruos vampíricos). Creada el 2000.
Blood: The Last Vampire, manga creado el 2001 y basado en la película homónima del 2000.
Blood: The Last Vampire, película en imagen real de 2009, basada en el manga y la película homónima.

Novelas
Blood: The Last Vampire: Night of the Beasts (La noche de las bestias), creada por Mamoru Oshii, el cover hecho por Katsuya Terada y traducida al inglés por Camellia Nieh.
Blood: The Last Vampire: La seducción de la sangre, creada por Mamoru Oshii.

Juego
Blood: The Last Vampire, juego para PlayStation 2 creado por Sony y con el tema principal de Yuki Kajiura, el juego está dividido en 2 discos. Creado el 2000.